Аронсон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Аронсон, Борис Соломонович (1900—1980) — художник, сценограф, исследователь изобразительного искусства, художественный критик и теоретик русского авангарда.
 Аронсон, Григорий Яковлевич (1887—1969) — меньшевик, публицист и общественный деятель, мемуарист, поэт.
 Аронсон, Джонотан Дэвид (род. 1949) — американский специалист по международным отношениям и мировому развитию.
 Аронсон, Жак Леон (1791—1861) — врач-практик; доктор медицины Университета Страсбурга.
 Аронсон, Лев Абрамович (1924—1974) — советский шахматист.
 Аронсон, Ли (род. 1952) — американский сценарист, композитор и продюсер.
 Аронсон, Максвелл Генри (более известен под псевдонимом Брончо Билли Андерсон; 1880—1971) — американский актёр, сценарист, кинорежиссёр и кинопродюсер, первая звезда вестернов.
 Аронсон, Марк Исидорович (1901—1937) — доктор филологии Венского университета, литературовед, переводчик, писатель, библиограф; ученик филолога Н. С. Трубецкого.
 Аронсон, Наум (1872/1873—1943) — скульптор.
 Аронсон, Олег Владимирович (род. 1964) — искусствовед, теоретик кино и телевидения, философ, преподаватель и общественный деятель.
 Аронсон, Стина (1892—1956) — шведская писательница.
 Аронсон, Шломо (1863—1935) — раввин, деятель сионистского движения.
 Аронсон, Эва (1908—1999) — американская шахматистка, международный мастер (1972) среди женщин.
 Аронсон, Элиза (более известна под фамилией Гринблат; 1888—1975) — американская еврейская поэтесса и песенник.
 Аронсон, Эллиот (род. 1932) — американский социальный психолог и педагог.

См. также

Примечания